De Acht (televisieprogramma)
 De Acht (boek)
 De Acht (architecten)